Bosznia-Hercegovina
Stolac város és község a Hercegovina-Neretvai kantonban
Stolac falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
Stolac falu Gacko községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Stolac falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Stolac hegység Kelet-Boszniában, Višegradnál

 Horvátország
Stolac falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében

 Montenegró
Stolac falu Plužine községben